Bedtime (Britse televisieserie), een Britse televisieserie die liep van 2001 tot en met 2003
Bedtime Stories (film), een film uit 2008
Bedtime Stories (Madonna), een album van Madonna